Pohárek může být:

 malý pohár
 chuťový pohárek – receptor lidského smyslu zvaného chuť na sliznici jazyka
 lázeňský pohárek – porcelánová nádoba určená k nasávání léčivé minerální vody užívané v lázeňství